Träskön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskön, Kimitoön, Åboland, 
 Träskön, Raseborg, Nyland, 
 Träskön, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Träskö
Lilla Träskön
Djupön-Träskön

Robotskapade Finlandförgreningar